Talon désigne généralement le talon, la partie inférieure du pied. Il peut aussi désigner :

 Localité
 Talon est une commune française, située dans le département de la Nièvre et la région Bourgogne.
 Talon est un canton canadien de la région de la Chaudière-Appalaches.
 Talon est un endroit dans la série américaine Smallville.

 Histoire
 Antoine Omer Talon (1760-1811), royaliste et contre-révolutionnaire français.
 Antoine Talon (1860-1922), homme politique français.
 Bernard Talon (1930-2022), un homme politique français.
 Denis Talon (1626-1698), homme de loi français, fils d’Omer Talon.
 Jean Talon (1625-1694), intendant français du roi de Nouvelle-France.
 Joseph Talon (1793-1873), agriculteur français, père de la trufficulture provençale moderne.
 Jules Talon (1810-1884), homme politique français.
 Marcel Talon (né en 1940), criminel québécois.
 Omer Talon (1510-1562), humaniste français
 Omer Talon (1595-1652), homme de loi français.
 Patrice Talon (né en 1958), homme d'affaires et homme d'État béninois et Président de la République du Bénin de 2016 à 2021.
 Pierre Talon (1676-première moitié du ), explorateur canadien.
 Zoé Talon (1785-1852), comtesse du Cayla, maîtresse de Louis XVIII.

 Personnages fictifs
 Achille Talon : héros de la bande dessinée de Greg, du même nom.
 Alambic Dieudonné Corydon Talon : personnage de la bande dessinée Achille Talon et père du précédent.
 Dick Talon : héros de Willem.
 Talon : personnage de l'Univers Marvel.
 Talon : personnage de DC Comics.
 Talon est un personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.
 Talon, personnage du jeu vidéo League of Legends.

Nom commun
 Talon : partie arrière d'un ski, à l'opposé de la spatule.
 Talon : le talon est un morceau de papier restant dans une souche une fois l'autre partie de papier distribué (carnets de chèques, billetterie, registres à talon (pour la percéption de l'octroi), etc.)
 Talon : élément d'un jeu de carte.
 Talon : partie d'un jambon faisant liaison avec l'os, et délaissée quand on débite celui-ci en tranches.
 Talon : partie de la chaussure (correspondant à la partie du pied ainsi désignée).
 Talon : élément de construction.
 Talon : côté fixe d'une aiguille.

Autres
 Lac Talon, plan d'eau, situé dans la municipalité du Saint-Fabien-de-Panet, au Canada.
 Talon : parcours de montagnes russes du parc Dorney Park & Wildwater Kingdom.
 TALON : base de données maintenue par l'US Air Force.
 TALON : robot militaire de la firme américaine Foster-Miller.

Voir aussi
 Le Talon de fer : roman de Jack London, paru en 1908.
 Rue Omer-Talon : rue de Paris située dans le , du nom d'Omer Talon.
 Talons aiguilles : film de Pedro Almodóvar, réalisé en 1991.
 Talon d'Achille : expression décrivant une faiblesse fatale en dépit d'une grande force générale, pouvant mener à la perte.

Homonymie de patronyme